SHAvite-3 — криптографическая хеш-функция, разработанная израильскими криптографами Эли Бихамом () и Ором Дункельманом (). Одна из четырнадцати участников второго раунда конкурса SHA-3, организованного NIST. SHAvite-3 основана на сочетании компонентов AES c фреймворком HAIFA. Данная хеш-функция использует такие криптографические примитивы, как сеть Фейстеля и конструкцию Девиса-Мейера. Семейство хеш-функций SHAvite-3 включает в себя два алгоритма — SHAvite-3256 и SHAvite-3512.

Название 
Название функции SHAvite-3 произносится как «шавайт шалош» (). Авторы назвали её так по следующим причинам:
 Shavit переводится с иврита как комета — разработанная хеш-функция является защищённой и быстрой ();
 Shavite — последователь Шивы — индусского божества;
 цифра 3 в названии — существовали две предыдущие версии, которые не были опубликованы.

История 
Алгоритм SHAvite-3 был специально разработан для участия в конкурсе SHA-3. В числе требований, предъявляемых к хеш-функции, была возможность получения дайджестов длиной 224, 256, 384 и 512 бит для замены семейства криптографических алгоритмов SHA-2. Авторы SHAvite-3 разработали две функции: SHAvite-3256 для генерации дайджеста длиной 224, 256 бит и SHAvite-3512 для генерации дайджеста длиной 384 и 512 бит. По результатам первого раунда конкурса была обнаружена уязвимость лежащего в основе алгоритма блочного шифра, которая, однако, не привела к компрометации хеш-функции.

Авторами была предложена модификация к первоначально заявленной на конкурс версии, чтобы повысить защищенность алгоритма. Изменение было названо улучшенной (tweaked) версией и касалось обоих алгоритмов SHAvite-3256 и SHAvite-3512. После этого последовало исправление ошибки в реализации раундовой функции AES и улучшена криптостойкость SHAvite-3512 путём увеличения количества раундов с 14 до 16. Функция дошла до второго раунда конкурса криптографических функций, но до финала не была допущена за недостаточную защищённость инициализации S-блоков, лежащих в основе блочного шифра, что приводило к относительно низкому уровню безопасности 512-разрядной версии. В то же время, хеш-функция имела относительно низкие показатели пропускной способности.

Особенности дизайна 
Особенностями хеш-функции SHAvite-3 являются:
 итерации функций сжатия для получения хеш-функции производятся с помощью алгоритма HAIFA;
 алгоритм позволяет получить хеш произвольной длины, не превышающий 512 бит;
 поддерживает соли;
 функция сжатия разработана с использованием известных и хорошо изученных компонент: сети Фейстеля, раундовых функций AES и регистров сдвига с линейной обратной связью.

Алгоритм

Раунд AES 

В своей основе SHAvite-3 использует раунд AES. Раунд определяет операции над 128 битным числом . Данные 128 бит разбиваются на 16 блоков по 8 бит, после чего блоки записываются в виде матрицы размера 4×4. Каждый элемент матрицы представляет значение в поле GF(28). Раунд состоит из последовательного применения операций SubBytes (), ShiftRows (), MixColumns () и сложения по модулю 2 с раундовым ключом .

HAIFA 

SHAvite-3 построен на режиме итераций для хеш-функций HAIFA. HAIFA задает правила, по которым выполняется дополнение сообщения до нужной длины, его сжатие со специальной функцией  и сокращение полученного на выходе значения до требуемой длины. Таким образом, вычисление хеш-функции по алгоритму SHAvite-3 заключается в выполнении последовательно нескольких шагов:
 Дополнения сообщения  до некоторой длины, чтобы его можно было разбить на блоки равного размера. Обозначим дополненное сообщение ;
 Разбиения дополненного сообщение на  равных по размеру блоков: ;
 Взятия некоторого начальное значения , где  — главное начальное значение,  — желаемый размер дайджеста;
 Вычисления последующего значения согласно формуле , где  — число захешированных к моменту вычисления  бит сообщения, включая текущий блок. Иначе говоря  — длина . Параметр  — соль. В приложениях, где использование соли не требуется, авторы SHAvite-3 предлагают использовать , допуская при этом снижение безопасности и увеличение скорости вычислений;
 Сокращения конечного значения  до требуемой длины , это и будет результатом вычисления хеш-функции.

Дополнение сообщения 
Если размер исходного сообщения — , желаемый размер значения хеш-функции — , а размер блока, с которым работает функция сжатия , равен , то дополнение сообщения , которое имеет длину , до длины кратной  выполняется в следующем порядке:
 К сообщению  приписывается в конец один бит со значением 1, получаем ;
 Приписывается значение , которое кодируется  битами: ;
 Приписывается значение , которое кодируется  битами: ;
 После бита 1 вставляется минимальное количество нулей, которое необходимо для того, чтобы длина полученного сообщения  стала кратна : . Количество нулей можно вычислить по формуле: .

Разновидности алгоритма 
Алгоритм SHAvite-3 имеет две разновидности, различающиеся используемой функцией сжатия  и длиной дайджеста:
 SHAvite-3256 использует функцию сжатия  и позволяет получить хеш длиной до 256 бит;
 SHAvite-3512 использует функцию сжатия  и позволяет получить хеш длиной от 257 до 512 бит.

Генерация дайджеста 
Если исходное сообщение — , и требуется получить дайджест длиной , выполним следующую последовательность действий:
 Определим . Назовем первым случаем , а вторым — . В первом случае , во втором — .
 Найдём , где ;
 Дополним сообщение до размера, кратного =512 в первом случае или до =1024 — во втором. Для этого воспользуемся процедурой, описанной ранее, считая =64 в первом случае и =128 — во втором. При этом в обоих случаях =16;
 Разобьём дополненное сообщение  на блоки по  бит и вычислим все , за исключением последних двух. Если длина исходного сообщения такова, что в результате дополнения сообщения в конце образовался блок, который не содержит ни одного бита исходного сообщения, то ,. В противном случае,  вычисляется по тем же формулам, что и предыдущие , а ;
 Возьмём первые  бит . Это и есть требуемое значение хеш-функции.

Функции  и  
Принимают на вход четыре битовых вектора:
 Цепное значение (chaining value) с размером =256 бит для  ( бит для );
 Блок сообщения с размером =512 бит для  (=1024 бита для );
 Соль с размером =256 бит для  (=512 бит для );
 Битовый счетчик с размером =64 бита для  (=128 бит для ).
На выходе получается вектор с размером 256 бит для  (512 бит для ).

Для реализации  и  используется конструкция Дэвиса-Мейера. Это значит, что цепное значение пересчитывается по формулам  и  соответственно.

Функция  
 — 12-раундовый блочный шифр. Данный блочный шифр является сетью Фейстеля, которая состоит из 12 ячеек Фейстеля.  принимает на вход 256-битный открытый текст . Его можно разделить на две части  и  по 128 бит. . Пересчёт значений на каждом раунде производится по формуле: .

Здесь  — вектор из трех ключей, различный для каждого раунда, а  — некая функция. В результате может быть вычислено возвращаемое значение: .

Функция  
Функция  принимает на вход 128-битный текст  и 384-битный ключ , который получается объединением трех 128-битных ключей . Она заключается в троекратном применении раунда AES: . Входной вектор  складывается по модулю 2 с ключом , к результату применяются три раунда AES с разными ключами в следующем порядке: раунд AES с ключом , ещё один раунд AES с ключом , последний раунд с ключом 0 (128 бит).

Генерация ключей для  
Для вычисления функции  требуется по три 128-битных ключа в каждом из 12 раундов. Для этого используется алгоритм генерации ключей из одного ключа. В качестве единственного ключа, из которого впоследствии будут созданы 36, используется совокупность блока сообщения (512 бит), соли (256 бит) и битового счетчика (64 бита). В алгоритме все операции производятся над 4-байтными значениями. Введем следующие обозначения:
  — блок сообщения;
  — битовый счетчик;
  — соль.
В результате работы алгоритма получаем 144 значения (также 4-байтных):
 

// Алгоритм генерации ключей для E^256 на языках C/C++

// Первые 16 значений результирующего массива 
// проинициализировать исходным сообщением
for (int i = 0; i < 16; i++) rk[i] = msg[i];
int i = 16;
for (int k = 0; k < 4; k++) {
    uint32_t t[4];
    // Нелинейный шаг
    for (int r = 0; r < 2; r++) {
        // Выполнить раунд AES с ключем 0 над 128-битным значением,
        // которое является суммой по модулю 2 ранее вычисленных элеменов 
        // массива rk и соли (0-127 биты).
        // 128-битный результат записать в массив t
        AESRound0(
            rk[i-15]^salt[0], rg[i-14]^salt[1], rk[i-13]^salt[2], rk[i-16]^salt[3], 
            &t[0], &t[1], &t[2], &t[3]
        );
        for (int j = 0; j < 4; j++) rk[i+j] = t[j] ^ rk[i+j-4];
        if (i == 16) { rk[16] ^= cnt[0]; rk[17] ^= ~cnt[1]; }
        if (i == 56) { rk[16] ^= cnt[1]; rk[17] ^= ~cnt[0]; }
        i += 4;
        // Такой же раунд AES, как и ранее, 
        // но с оставшейся частью соли (128-255 биты)
        AESRound0(
            rk[i-15]^salt[4], rg[i-14]^salt[5], rk[i-13]^salt[6], rk[i-16]^salt[7], 
            &t[0], &t[1], &t[2], &t[3]
        );
        for (int j = 0; j < 4; j++) rk[i+j] = t[j] ^ rk[i+j-4];
        if (i == 84) { rk[86] ^= cnt[1]; rk[87] ^= ~cnt[0]; }
        if (i == 124) { rk[124] ^= cnt[0]; rk[127] ^= ~cnt[1]; }
        i += 4;
    }
    // Линейный шаг
    for (int r = 0; r != 16; ++r) {
        rk[i] = rk[i-16] ^ rk[i-3];
        i += 1;
    }
}

Представленный выше алгоритм — модифицированная авторами версия. Единственное отличие от изначально отправленного на конкурс SHA-3 варианта — наличие операций побитового отрицания «~» счетчика. Отрицание было добавлено, чтобы увеличить криптографическую стойкость хеш-функции. Наличие таких операций дает гарантию, что по крайней мере 4 из 8 байт счетчика будут ненулевыми.

Ключи  для вычисления функции  получаются из  следующим образом:, где , .

Функция  
Данная функция реализована по аналогии с , но принимает на вход 512-битный открытый текст , который представляется в виде 4 частей по

128 бит: . Пересчет выполняется по формуле  за 14 раундов (в обновленной версии авторы предложили использовать 16 раундов). .

Функция  
Принимает на вход 128 бит текста  и 512-битный ключ . Вычисляется как 4 раунда AES. .

Генерация ключей для  
Для вычисления функции  требуется по восемь 128-битных ключей в каждом из 14 раундов. Всего — 112 ключей. Они составляются на основе блока сообщения (1024 бита), соли (512 бит) и битового счетчика (128 бита). Все операции производятся над 4-байтными значениями. Введем следующие обозначения:
  — блок сообщения
  — битовый счетчик
  — соль
В результате работы алгоритма получаем 448 значений (4-байтных):
 

// Алгоритм генерации ключей для E^512 на языках C/C++

// Первые 32 значений результирующего массива 
// проинициализировать исходным сообщением
for (int i = 0; i < 32; i++) rk[i] = msg[i];
int i = 32;
for (int k = 0; k < 7; k++) {
    uint32_t t[4];
    // Нелинейный шаг (7 раз)
    for (int r = 0; r < 2; r++) {
        AESRound0(
            rk[i-31]^salt[0], rg[i-30]^salt[1], rk[i-29]^salt[2], rk[i-32]^salt[3], 
            &t[0], &t[1], &t[2], &t[3]); // Раунд AES с ключем 0, соль 0-3
        for (int j = 0; j < 4; j++) rk[i+j] = t[j] ^ rk[i+j-4];
        if (i == 32) { rk[32] ^= cnt[0]; rk[33] ^= cnt[1]; 
                       rk[34]^= cnt[2]; rk[35] ^= ~cnt[3]; }
        i += 4;
        AESRound0(
            rk[i-31]^salt[4], rg[i-30]^salt[5], rk[i-29]^salt[6], rk[i-32]^salt[7], 
            &t[0], &t[1], &t[2], &t[3]); // Раунд AES с ключем 0, соль 4-7
        for (int j = 0; j < 4; j++) rk[i+j] = t[j] ^ rk[i+j-4];
        if (i == 164) { rk[164] ^= cnt[3]; rk[165] ^= cnt[2];
                        rk[166] ^= cnt[1]; rk[167] ^= ~cnt[0]; }
        i += 4;
        AESRound0(
            rk[i-31]^salt[8], rg[i-30]^salt[9], rk[i-29]^salt[10], rk[i-32]^salt[11], 
            &t[0], &t[1], &t[2], &t[3]); // Раунд AES с ключем 0, соль 8-11
        for (int j = 0; j < 4; j++) rk[i+j] = t[j] ^ rk[i+j-4];
        if (i == 440) { rk[440] ^= cnt[1]; rk[441] ^= cnt[0]; 
                        rk[442]^= cnt[3]; rk[443] ^= ~cnt[2]; }
        i += 4;
        AESRound0(
            rk[i-31]^salt[12], rg[i-30]^salt[13], rk[i-29]^salt[14], rk[i-32]^salt[15], 
            &t[0], &t[1], &t[2], &t[3]); // Раунд AES с ключем 0, соль 12-15
        for (int j = 0; j < 4; j++) rk[i+j] = t[j] ^ rk[i+j-4];
        if (i == 316) { rk[316] ^= cnt[2]; rk[317] ^= cnt[3];
                        rk[318] ^= cnt[0]; rk[319] ^= ~cnt[1]; }
        i += 4;
    }
    if (k == 6) break; // не совершать 7 линейный шаг
    // Линейный шаг (6 раз)
    for (int r = 0; r != 32; ++r) {
        rk[i] = rk[i-32] ^ rk[i-7];
        i += 1;
    }
}Здесь, как и в 256-битной версии, единственное отличие улучшенной версии от первоначально отправленной на конкурс SHA-3 — наличие операций побитового НЕ «~» перед значениями счетчика. Наличие таких операций дает гарантию, что по крайней мере 4 из 16 байт счетчика  будут ненулевыми.

Далее ключи  для вычисления функции  получаются из  следующим образом:, где , .

Быстродействие 
В таблице представлены сравнительные данные скорости действия алгоритмов.

Функция также может быть реализована аппаратно.

В таблице приведены данные, основанные на аппаратной реализации AES 2005 года, быстродействие на настоящий момент может оказаться лучше.

Примечания

Ссылки 
 Eli Biham, Orr Dunkelman. Официальная страница SHAvite-3.  cs.technion.ac.il. Computer Science Department, Technion (проверено 09.12.2016)
 Eli Biham, Orr Dunkelman. Спецификация SHAvite-3 (Первоначальная версия)  cs.technion.ac.il. Computer Science Department, Technion (опубликовано 01.02.2009, проверено 09.12.2016)
 Eli Biham, Orr Dunkelman. Спецификация SHAvite-3 (Улучшенная версия)  cs.technion.ac.il. Computer Science Department, Technion (опубликовано 23.11.09, проверено 09.12.2016)
 Eli Biham, Orr Dunkelman. Обновления SHAvite-3  cs.technion.ac.il. Computer Science Department, Technion (опубликовано 23.08.2010, проверено 09.12.2016)
 Сайт NIST. Конкурс на алгоритм SHA-3  csrc.nist.gov. NIST Computer Security Resource Center. (обновлено 14.09.2016, проверено 09.12.2016)
 Regenscheid A. et al. Результат первого раунда конкурса на алгоритм SHA-3  csrc.nist.gov. NIST Computer Security Resource Center. (опубликовано 2009, проверено 09.12.2016)
 Turan M. S. et al. Результат второго раунда конкурса на алгоритм SHA-3  csrc.nist.gov. NIST Computer Security Resource Center. (опубликовано 2011, проверено 09.12.2016)

Криптографические хеш-функции